

Cinema 
 Rogue – film del 2007 di Greg McLean
 Rogue - Il solitario (War) – film del 2007 di Philip G. Atwell
 Rogue – film del 2020 di M. J. Bassett

Fumetti 
 Rogue – personaggio dei fumetti Marvel, membro degli X-Men

Geografia 
 Rogue – fiume dell'Oregon, Stati Uniti d'America
 Rogue – fiume del Michigan, Stati Uniti d'America

Televisione 
Rogue – serie televisiva statunitense/canadese
 Rogue – film per la televisione del 2012 diretto da Brett Ratner

Videogiochi 
 Rogue – videogioco del 1980